Bannon ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Bannon (* 1932), US-amerikanische Autorin
 Anthony Bannon (* 1943), US-amerikanischer Kunstkritiker
 Brian Bannon, australischer Politiker von New South Wales
 Bruce Bannon (* 1951), US-amerikanischer Footballspieler
 Chad Bannon (* 1970), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Eamonn Bannon (* 1958), schottischer Footballspieler
 Gary Bannon, britischer Schauspieler
 Henry T. Bannon (1867–1950), US-amerikanischer Politiker

 James Bannon (* 1959), irischer Politiker, Landwirt
 Jim Bannon (1911–1984), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Jim Bannon (Fußballspieler) (* 1953), schottischer Fußballspieler
 John Bannon (1943–2015), australischer Politiker
 Paul Bannon (1956–2016), irischer Fußballspieler
 R. C. Bannon (* 1945), US-amerikanischer Country-Sänger, Country-Musiker und Country-Songwriter
 Steve Bannon (Stephen Kevin Bannon; * 1953), US-amerikanischer Publizist und politischer Filmemacher
 Terence Bannon (* 1967), nordirischer Bergsteiger und Abenteurer

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Bannon (Ohio)

Sonstiges:
 Bannon Creek, Fließgewässer im Okanogan County, Washington
 Bannon Island, Polk County, Florida
 Bannon Park, Park im Scioto County, Ohio
Mount Bannon, Berg im Teton County, Wyoming

Siehe auch:
 O’Bannon